Cash Truck steht für:

 Cash Truck – Der Tod fährt mit, französischer Thriller von Nicolas Boukhrief (2004)
 Cash Truck (2021), US-amerikanischer Thriller von Guy Ritchie